Зирка (, до 2016 г. — Червоная Зирка) — село, входит в Полесский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 99 человек. Почтовый индекс — 07031. Телефонный код — 4592. Занимает площадь 2 км². Код КОАТУУ — 3223585204.

Местный совет 
07031, Киевская обл., Полесский р-н, с. Луговики, ул. Первомайская, 31; тел. 30-1-38.

Примечания

Ссылки 
 Зирка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Полесского района (Киевская область)
Переименованные населённые пункты Украины